Тере́зино () — посёлок городского типа в Белоцерковском районе Киевской области Украины.

История 
Посёлок городского типа с 1987 года.

В январе 1989 года численность населения составляла .

После создания в августе 1989 года агропромышленного комбината "Рось" находившееся в посёлке опытное хозяйство "Терезино" было включено в состав агропромышленного комбината.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 1658 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Белоцерковского района
Населённые пункты, основанные в 1987 году
Посёлки городского типа Киевской области